Nieman ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Nieman (1927–2009), südafrikanischer Boxer
 Paul Nieman (* 1950), britischer Jazz-Posaunist

Nieman steht außerdem für:

 Nieman Fellowship, ein Stipendienprogramm der Harvard University

Siehe auch:
 Neman (Begriffsklärung)
 Neeman
 Niemen